

Вайтвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Вайтвілл — місто, штат Теннессі